Arnborg (plaats), plaats in Denemarken
 Arnborg (parochie), parochie in Denemarken